Campionatul African de Handbal Feminin din 2018 a fost a 23-a ediție continentală a turneului organizat de Confederația Africană de Handbal și s-a desfășurat între 2 și 12 decembrie, în Brazzaville, Republica Congo. Competiția a contat și ca turneu de calificare african la Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2019.

Tragerea la sorți 
Tragerea la sorți s-a desfășurat pe 10 august 2018.

Grupele preliminare 
Programul partidelor a fost anunțat pe 19 noiembrie 2018.

Calendarul de mai jos respectă ora locală (UTC+1).

Grupa A

Grupa B

Fazele eliminatorii

Schemă 

Schema pentru locurile 5–8

Sferturile de finală

Semifinalele pentru locurile 5–8

Semifinalele

Meciul pentru locurile 9–10

Meciul pentru locurile 7–8

Meciul pentru locurile 5–6

Finala mică

Finala

Clasament și statistici

Clasament final

Echipa ideală 
Portar: 
Extremă stânga: 
Inter stânga: 
Centru: 
Pivot: 
Inter dreapta: 
Extremă dreapta:

Alte premii
Cea mai bună jucătoare (MVP): 
Cea mai bună marcatoare:  (63 de goluri)
Echipa fair-play: 

Sursa: Congoactuel.com  Actualizat pe 12 decembrie 2018

Referințe

Legături externe 
 Campionatul din 2018  pe pagina Confederației Africane de Handbal

2018 în handbal
2018
Handbal în Republica Congo
Sport în Brazzaville